Польская овчарка, может означать:
 Польская подгалянская овчарка (татранская овчарка) — порода собак, стандарт FCI № 252, классификация — группа 1 (сторожевые и горные собаки), секция 1 (овчарки без рабочих испытаний).
 Польская низинная овчарка — длинношёрстная порода собак, выведенная в Польше.